«Хитрости» () — американский комедийно-драматический телесериал канала HBO Max. В главных ролях — Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер и Карл Клемонс-Хопкинс. Сериал рассказывает о профессиональных отношениях между молодым автором комедий и знаменитой комедийной актрисой. Сериал получил признание критиков и получил награды, в том числе премии Эмми за лучший сценарий, режиссуру и главную женскую роль. В июне 2021 года сериал продлили на второй сезон.

Сюжет 
Деборе Вэнс, знаменитой стендап-актрисе из Лас-Вегаса, необходимы новые шутки: глава казино, в котором она выступает, хочет убрать её из прайм-тайм. Ава — молодой комедийный писатель, который не может найти работу из-за того, что ее уволили из-за бестактного твита. Эти двое неохотно объединяются, чтобы освежить материал Деборы и научиться уважать различия друг друга.

В ролях

Главные 
 Джин Смарт - Дебора Вэнс, легендарный стендап-комик из Лас-Вегаса
 Ханна Эйнбиндер - Ава Дениелс, неудачливая комедийная писательница
 Карл Клемонс-Хопкинс - Маркус, главный операционный директор Деборы

Второстепенные 
 Кейтлин Олсон — Дебора «Диджей» Венс-младшая, дочь Деборы
 Кристофер Макдональд — Марти Гилен, генеральный директор казино Palmetto
 Пол В. Даунс — менеджер Джимми, Деборы и Авы
 Марк Инделикато — Дэмиан, личный помощник Деборы
 Поппи Лю — Кики, личный дилер блэкджека Деборы
 Джонни Сибилли — Уилсон, водопроводчик, которого часто вызывают в особняк Деборы
 Меган Сталтер — Кайла, помощница Джимми
 Роуз Абду — Жозефина, экономка Деборы
 Анджела Илэйн Гиббс — Робин, мать Маркуса
 Лоренца Иззо — Руби, бывшая девушка Авы
 Нина Тарр — Фабрициана, помощница Руби
 Джейн Адамс — Нина, мать Авы

Приглашенные звезды 
 Джефферсон Мэйс — Т. Л. Герли, торговец антиквариатом
 Брент Секстон — Майкл, босс Джимми и отца Кайлы
 Джефф Уорд — Джордж, парень Авы
 Лорен Видман — жена мэра Пеццименти, мэра Лас-Вегаса
 Луис Хертум — Деннис, отец Авы
 Анна Мария Хорсфорд — Франсин, давняя подруга Деборы
 Линда Перл — Кэти, сестра Деборы
 Крис Гир и Кирби Хауэлл-Баптист — британские телепродюсеры, которые берут интервью у Авы.

Эпизоды

1 сезон (2021)

Производство 
В мае 2020 года HBO Max объявили, что выпустит сериал в котором лавную роль сыграет Джин Смарт. Дополнительный кастинг был объявлен в феврале 2021 года. Из-за пандемии COVID-19 актеры проводили репетиции через Zoom, во время съемок не было вечеринок с участием актеров, а звезды Смарт и Клемонс-Хопкинс даже не встречались друг с другом до момента начала съемок. В июне 2021 года HBO Max продлил сериал на второй сезон.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на английском языке
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Оригинальные программы HBO Max